

События 
 Перенесение столицы Японии в Фудзивара-кё.
 Законы Ине, короля Уэссекса.
 Тибет потерял контроль над несколькими городами в Туркестане

Скончались 
 Думнагуал ап Эугейн, король Альт Клуита, сын Эугейна ап Бели.
 Радоальд (герцог Фриуля), герцог Фриуля.
 Себби (король Эссекса), король Эссекса.

См. также